Смаранда Георгиу известная, как Мать Смара (Maica Smara) (; 5 октября 1857, Тырговиште, Трансильвания — 26 января 1944, Бухарест, Королевство Румыния) — румынская , , , , , , активистка феминистского движения, путешественница и общественный деятель.

Биография 
Родилась в семье помещика, владельца виноградников. По материнской линии, была потомком боярских родов, племянница поэта и политика Григоре Александреску. Смаранда была старшей из четырнадцати братьев и сестер. Училась в «Королевской придворной школы» в Тырговиште, затем в столице.

Родители выдали её замуж, не спрашивая согласия, за профессора Д. Гырбеа, основателя гимназии в Тырговиште. Брак продлился 10 лет. Гырбеа поощрял её литературные интересы и познакомил с некоторыми образцами культуры того времени, такими как Ион Лука Караджале , Джордже Кошбук и Александру Влахуцэ. Именно в это время она впервые начала публиковать свои стихи.
В начале 1880-х годов, Смаранда получила должность учителя в городе Синая. В 1883 году познакомилась с Петре Георгиу, армейским капитаном, и переехала с ним в Плоешти, где продолжила учительствовать и начала сотрудничать с журналом Şcoala Română. Со временем переехала в Бухарест, где будет преподавать до конца жизни и станет школьным инспектором.

Основала собственный журнал Altițe şi Bibiliuri («Кружева и оборки»), в котором потребовала реформы образования, которую она считала устаревшей, и создания мастерских в школах, чтобы учащиеся могли изучать ремесло. В 1896 году прочитала одну из первых двух феминистских лекций в Румынии: «Наши сыновья и дочери» и «Женский интеллект». В первом критиковала образование детей из богатых семей, часто оставляемое в руках гувернанток, и утверждала, что обучение должно быть тесно связано с жизнью. Во-второй, её возмутили те, кто считает, что женщинам не хватает ума и они хороши только как матери и жёны. Она поощряла женщин изучать ремесло, читать и путешествовать, боролся с теми, кто говорил, что женщина не может быть философом, солдатом, депутатом, министром или сенатором.

Была одной из первых в Румынии, поднявших вопрос об установлении отцовства, требуя, чтобы он был включен в Гражданский кодекс.

После смерти второго мужа Смаранда много путешествовала по Румынии, Чехословакии, Италии, Бельгии, Франции, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Греции и т. д., часто читая лекции об образовании и женской эмансипации. Описала многие из этих поездок в серии путевых заметок. Участвовала во Всемирной ассамблее мира (1900).

Творчество 
Автор художественной и научно-популярной литературы с феминистским уклоном, в которых выступала против господствовавших в то время взглядов, согласно которым женщины интеллектуально уступали мужчинам.
Писала пьесы об инцесте и юридической ответственности мужчин за своих детей, о жизни рабочих и о Союзе княжеств.

Её первый роман «Fata tatii» («Папина дочка») был опубликован в 1912 году и посвящён проблемам феминизма.

Наиболее известна своими стихами «Стихи» (1888), «Из-под пера страданий» (1888), «Романы» (1890), «Женская мудрость» (1896) и «Симфонии прошлого» (1927).

Умерла в Бухаресте и похоронена на кладбище Беллу.

Избранные сочинения 
Поэмы
 Din pana suferinței, 1888
 Corbul cu pene de aur, 1897
 Mozaicuri, 1897
 Calvar, 1901
 Țara mea, 1905
 Cântă Dorna, 1939

Романы
 Fata tatii, 1912
 Băiatul mamei, 1917
 Domnul Bădină, 1931
Пьесы
 Mirza, 1904
 Ispășire, 1905
 La 24 ianuarie, 1905
 Dorul de țară, 1905
 Meseriașii, 1905
 Stâlpi de pază, 1906
Публицистика
 Veronica Micle. Viața și operile sale, 1892
 Feciorii și fiicele noastre, 1896
 Inteligența femeii, 1896
Путевые заметки
 Schițe din Târgoviște, 1898
 Schițe si amintiri din Italia, 1900
 De la București la Capul Nord, 1905
 Schite si amintiri din Cehoslovacia, 1925
 O româncă spre Polul Nord, 1932

Ссылки 
Smaranda Gheorghiu
Биография

Румынские поэты
Румынские писатели
Писатели-путешественники
Деятели феминизма Румынии
Похороненные на кладбище Беллу